Walter Hugo Tello Castillo (departamento de Lambayeque, 21 de enero de 1941) es un abogado y político peruano.

Nació el 21 de enero de 1941. Miembro del Partido Aprista Peruano, fue elegido en las elecciones de 1990 como diputado por Lambayeque por el Partido Aprista Peruano pero su mandato se vio recortado el autogolpe de 1992 dado por el presidente Alberto Fujimori. Tentó su reelección en las elecciones de 1995 sin éxito. En las elecciones regionales del 2002 fue candidato a la vicepresidencia del Gobierno Regional de Lambayeque junto con el candidato a la presidencia regional de Lambayeque Luis Falla Lamadrid, también por el APRA, sin éxito. En las elecciones regionales del 2006 tentó la presidencia regional de Lambayeque sin obtener la representación.

El 22 de febrero de 2019 el juez Gino Delzo Livias, titular del Primer Juzgado Penal Unipersonal del Callao, lo sentenció a 5 años de prisión efectiva por el delito de colusión, por haber autorizado junto al directorio de CORPAC, que él presidía, la contratación de FINVER Callao, perteneciente al Gobierno Regional del Callao y presidido en ese entonces por el detenido Félix Moreno, para la realización de obras públicas, sin contar con la experiencia ni infraestructura, quedando al final incompleta y abandonada. Esta sentencia fue ampliada a 9 años por la primera sala de apelaciones permanente del Callao.

Referencias

Diputados de Perú 1990-1992
Diputados por Lambayeque
Miembros del Partido Aprista Peruano
Alumnado de la Universidad Nacional de Trujillo